Vayres kan syfta på följande orter i Frankrike:

 Vayres, Gironde, i departementet Gironde
 Vayres, Haute-Vienne, i departementet Haute-Vienne
 Vayres-sur-Essonne, i departementet Essonne